De Grand Prix-wegrace van Aragón 2012 was de dertiende race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 2012. Het evenement werd gehouden tussen 28 september en 30 september 2012 op het circuit van Aragón.

Resultaten

MotoGP

Moto2

Moto3

Tussenstand na wedstrijd

MotoGP

Moto2

Moto3

2012
Aragón